Geoffrey Brown, Geoff Brown
 Geoffrey Brown (1894–1955) – australijski polityk, reprezentant okręgu wyborczego McMillan
 Geoff Brown, właśc. Geoffrey Edmund Brown (ur. 1924) – australijski tenisista
 Geoffrey F. Brown (ur. 1943) – amerykański polityk
 Geoff Brown, właśc. sir Geoffrey Stewart Brown (ur. 1943) – brytyjski przedsiębiorca i działacz sportowy, wieloletni prezes St. Johnstone F.C.
 Geoff Brown (ur. 1955) – kanadyjski piłkarz wodny, olimpijczyk
 Geoff Brown, właśc. Geoffrey Charles Brown (ur. 1958) – australijski generał, air marshal RAAF